Rice Lake peut désigner :

 Rice Lake, une ville du comté de Barron dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis ;
 , un secteur non constitué en municipalité, en Ontario, au Canada ;
 Rice Lake, une ville du Minnesota, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Parc d'État de Rice Lake

Homonymie de localités aux États-Unis